Олена Дементьєва була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участь.Тімеа Бачинскі виграла титул, перемігши у фіналі Сабіне Лісіцкі з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

External links
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

BGL Luxembourg Open
2009
2009 у люксембурзькому спорті